Tet (lletra), novena lletra de molts alfabets semítics, incloent el fenici, el siríac, l'hebreu o l'àrab 
 Cal Tet, masia del poble de la Coma, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès) 
 Can Tet, casa del municipi de Vilamacolum (Alt Empordà) 
 Muntanyes del Tet, serra situada al municipi de Bonastre a la comarca del Baix Penedès 
 Riu Tet, riu de la Catalunya Nord que travessa el Conflent i la plana del Rosselló fins al Mediterrani
 Sant Tet (mort després del 69), company i deixeble de Pau de Tars i bisbe de Gortina (Creta), venerat com a sant al cristianisme
 Riberal del Tet, subcomarca del Roselló
 Illa de Tet, vila nord-catalana